est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des Tyrannosauridae et son espèce type est .

Présentation 
Qianzhousaurus compte une seule espèce, Qianzhousaurus sinensis découverte dans le sud de la Chine près de la ville de Ganzhou, dans le Crétacé supérieur, au Maastrichtien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Qianzhousaurus appartient aussi à la sous-famille des Tyrannosaurinae et à la tribu des Alioramini.

Qianzhousaurus a été synonymisé à plusieurs reprises avec Alioramus. Ce qui a été accepté. Le problème persiste pour Qianzhousaurus sinensis. Certains auteurs, dont notamment T. D. Carr et al. (2017), le considère comme un synonyme de Alioramus sinensis. D'autres, comme A. T. McDonald et al. (2018), valide le nom de Qianzhousaurus sinensis. Gageons qu'il y aura d'autres rebondissements. Affaire à suivre.

Description 
Sa taille est estimée à  de long. Lors de sa découverte, Qianzhousaurus a été surnommé « Pinocchio rex » pour souligner la longueur importante de son museau par rapport à celui des autres tyrannosauridés. Ses dents sont longues mais étroites, différentes de celles de ses proches parents, comme Tyrannosaurus dont les dents sont massives et bien ancrées, lui conférant une mâchoire puissante et profonde.

Classification 
La découverte de Qianzhousaurus a conduit à la création d'un nouveau clade dans la famille des tyrannosauridés, composé de  et des deux espèces connues dAlioramus,  et . Ce clade est considéré comme une tribu, nommée Alioramini par Lü Junchang et ses collègues. Sa position était incertaine par rapport aux autres membres de la famille des Tyrannosauridae dans l'analyse initiale où Alioramini est plus proche de Tyrannosaurus que dAlbertosaurus, et est donc un membre du groupe des Tyrannosaurinae. Cependant, une seconde analyse dans la même revue positionne les Alioramini à l'extérieur du clade incluant les Albertosaurinae et Tyrannosaurinae.

Le cladogramme suivant est issu de la première analyse de Lü et ses collègues en 2014 :

L'analyse phylogénétique des Tyrannosauroidea, réalisée en 2016 par Steve Brusatte et Thomas Carr, a cependant confirmé la première interprétation des inventeurs du genre. Leur cladogramme montre la position de Qianzhousaurus au sein, à la fois, des Tyrannosauridae et de la tribu des Alioramini :

Voir aussi 
 Liste des genres de dinosaures
 Tyrannosauridae
 Alioramus puisque Qianzhousaurus est, en 2022, un synonmyme junior...

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Tyrannosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2014
Synonyme (nom scientifique)